Fatu bezeichnet:
 die für die Insel Timor typische Klippen und Berge mit Steilwänden, daher in vielen geographischen Bezeichnungen enthalten, siehe Liste der Berge oder Erhebungen in Osttimor
 Fatu (Baiguo), das Dorf Fatu (法土村) der Großgemeinde Baiguo in der chinesischen Provinz Guizhou

Fatu ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Umar Fatu (1973–2009), US-amerikanischer Wrestler, siehe Umaga (Wrestler)
 Jonathan Solofa Fatu (* 1985; Jimmy Uso), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Usos
 Joshua Samuel Fatu (* 1985; Jey Uso), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Usos
 Solofa Fatu (* 1965), US-amerikanischer Wrestler, siehe Rikishi (Wrestler)

Siehe auch:
 Fătu